Э́ндрю Ки́ган Хе́йинг (; род. 29 января 1979 года) — американский актёр кино и телевидения. Наиболее известен по роли Джоуи Доннера в фильме «10 причин моей ненависти».

Биография 
Родился 29 января 1979 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье Ланы (парикмахера) и Ларри (актер дубляжа) Хейинг. Мать Эндрю из Колумбии, а отец из штата Небраска. Ходил в школу для мальчиков. Никогда не учился актёрскому мастерству.

У Кигана есть младший брат Кейси (род. 1980), который также является актёром.

Карьера 
Впервые на телеэкранах появился в фильме «Затерянный лагерь» (1994) в роли Зака Дилла. В 1995 году получил роль любовного интереса Стефани Тёрнер (Джоди Суитин) в телесериале «Полный дом». В 1996 году получил небольшую роль в фильме «День независимости». В 1997 году получил эпизодическую роль в телесериале «Седьмое небо».

В 1999 году получил роль главного антагониста в фильме «10 причин моей ненависти», а также Майкла в фильме «О».

В 2000 году появился в фильме «Клуб разбитых сердец: Романтическая комедия» в роли Кевина. В 2010 году сыграл роль Стрейгера в фильме «Небесный форсаж».

Личная жизнь 
В 2000 году познакомился с Элис Уиннингем. Они собирались пожениться, но в 2003 году разошлись.

В марте 2016 года у него родилась внебрачная дочь Айя Роуз Киган.

Фильмография

Примечания

Ссылки